Hidroksiestron se može odnositi na:

 2-Hidroksiestron
 4-Hidroksiestron
 16α-Hidroksiestron